

Anni 
91 – anno del I secolo d.C.
91 a.C. – anno del I secolo a.C.

Armi 
Carcano Mod. 91 – fucile dell'Esercito italiano in uso tra il 1891 e il 1945

Astronomia 
91 Aegina – asteroide della fascia principale del sistema solare

Chimica 
91 – numero atomico del Protoattinio (Pa), un attinide

Matematica 
91 – numero naturale
91-XX – sigla della sezione primaria dello schema di classificazione MSC

Televisione 
91 Days – serie televisiva anime